Fürsen ist der Familienname folgender Personen:

 Cai Werner Fürsen (1806–1862), Hardesvogt
 Ernst Georg Joachim Fürsen (1754–1833), Hardesvogt und königlich dänischer Etatsrat
 Ernst Joachim Fürsen (* 1942), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Joachim Fürsen (1717–1778), königlich dänischer Leibmedicus
 Johann Nikolaus Fürsen (1757–1817), Bürgermeister und königlich dänischer Justizrat
 Johann Nikolaus Fürsen-Bachmann (Johann Nikolaus von Fürsen-Bachmann; 1798–1894), schleswig-holsteinischer Kavallerieoberst
 Johannes Fürsen (1606–1673), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Führsen